

Toponyme 
 Bourdettes, commune française des Pyrénées-Atlantiques ;
 Nay-Bourdettes, ancienne commune des Pyrénées-Atlantiques.

Homonymie de toponyme